Caryville (Flórida)
Caryville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos